Greenhorn kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Greenhorn (Californië)
Greenhorn (Oregon)